Вото — означает следующее:

 Вото — атолл в Тихом океане.
 Вото — город в Испании.